Béres Attila (1946–) író
Béres Attila (1971–) rendező
Béres Attila (?) építész